Labatut è il nome di più di un comune francese:
Labatut – Ariège
Labatut – Landes
Labatut – Pirenei Atlantici